Баканов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Баканов Віталій Андрійович (1948) — український києвознавець, літератор, журналіст.
 Баканов Іван Геннадійович (1975) — голова СБ України.
 Баканов Олег Олександрович (1917—1971) — Герої Соціалістичної Праці
 Шані Баканов (2006) — ізраїльська художня гімнастка

Примітки 

Російські прізвища